Jasenova est un toponyme qui peut désigner :
 Jasenova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jasenova, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin.